La denominación La Atalaya puede hacer referencia a:

Geografía 
 La Atalaya, una localidad española del municipio de Trescasas, en la provincia de Segovia, Castilla y León.
La Atalaya, pico de la Sierra de Guadarrama en la provincia de Segovia.
 La Atalaya, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León
 La Atalaya, una localidad española del municipio de Santa María de Guía, en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias.
 La Atalaya, un pico de Sierra Nevada, en la provincia de Granada, Andalucía, España.
 La Atalaya, una localidad española del municipio de El Tiemblo, en la provincia de Ávila, Castilla y León
 La Atalaya, una localidad española del municipio de Avilés, en el principado de Asturias.
 La Atalaya, una localidad española del municipio de Cudillero, en el principado de Asturias.
 La Atalaya, una localidad española del municipio de Tineo, en el principado de Asturias.
 La Atalaya, una localidad española del municipio de Mazarrón, en la Región de Murcia.
 La Atalaya, una localidad española del municipio de Santa Brígida, en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias.
 La Atalaya, una localidad española del municipio de Villanueva de Algaidas, en la provincia de Málaga, Andalucía.
 La Atalaya, una localidad española del municipio de Andújar, en la provincia de Jaén, Andalucía.
 La Atalaya, un cerro situado en las cercanías de la ciudad de Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España.
 La Atalaya, una sierra de la Región de Murcia, España.
 La Atalaya, un cerro situado el término municipal de Caudete de las Fuentes, provincia de Valencia, Comunidad Valenciana, España.

Prensa 
 La Atalaya, un periódico español de principios del  en Santander, Cantabria.
 La Atalaya, un periódico de mediados del  en Barbastro, provincia de Huesca, Aragón.
 La Atalaya, una revista de los Testigos de Jehová.
La Atalaya, un programa radiofónico vespertino de la emisora de radio española COPE.